Jiří Kodet ist der Name folgender Personen:

* Jiří Kodet (Schauspieler) (1937–2005), tschechischer Schauspieler
 Jiří Kodet (Eishockeyspieler) (* 1960), slowakischer Eishockeyspieler